Skunk Funk war eine 1994 von DJ exel. Pauly und den Rappern Reimagent, Knauf Kinski und Kerem gegründete deutsche Hip-Hop-Gruppe.

Geschichte 
Die Jungs von Skunk Funk stammen aus Hamburg-Osdorf und gründeten 1994 die Band. In den ersten Jahren veröffentlichten sie mehrere Tapes, Remixe und waren auch auf einigen Samplern zu finden. Im Jahr 1998 verließ Kerem die Band aus beruflichen Gründen.
2001 brachten sie ihre erste Vinyl-Maxi Ellenbogentaktik heraus. Das dazugehörige Video lief sogar des Öfteren im deutschen Musikfernsehen. In demselben Jahr brachten Skunk Funk als Verstärkung der Band Fettes Brot unter den Namen Schlechtwetterfront die Single Fast 30 heraus und gingen anschließend zwei Monate als deren Support mit auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Zeit spielte die Band ca. 40 Auftritte vor vollen Häusern.
Im September 2004 veröffentlichten sie die Single So und nicht anders. Das dazugehörige Album Vorschlagen und Nachtreten wurde nie offiziell veröffentlicht, erst 2006, ein Jahr nach der Auflösung wurde es kostenlos auf Myspace als Download bereitgestellt.
2005 hat sich die Band Skunk Funk getrennt, um sich ihren Soloprojekten zu widmen. Pauly ist DJ von Fettes Brot und Knauf Kinski und der Reimagent produzieren Beats als Absturz City.

Diskographie 
 2001: Ellenbogentaktik (EP)
 2001: Fast 30 (feat. Fettes Brot) (Single)
 2004: So und nicht anders (Single)
 2006: Vorschlagen und Nachtreten (Album – nur über Myspace)

Weblinks 
 DJ exel.Pauly

Hip-Hop-Gruppe